Vinegar Hill kan syfta på:

 Slaget vid Vinegar Hill – ett slag under Irländska upproret 1798
 Vinegar Hill, Brooklyn, en stadsdel i New York City.